Крепс — фамилия.

Известные носители 
 Крепс, Владимир Михайлович (1903—1984) — русский советский писатель, сценарист.
 Крепс, Герман Михайлович (1896—1944) — русский геоботаник, эколог, этнограф и путешественник.
 Крепс, Дэвид (род. 1950) — американский экономист.
 Крепс, Евгений Михайлович (1899—1985) — советский физиолог и биохимик. Академик, директор Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова АН СССР.
 Крепс, Камил (род. 1984) — чешский хоккеист, нападающий.
 Крепс, Микайя (род. 1996) — американская спортсменка, боксёр.
 Крепс, Михаил Борисович (1940—1994) — русский поэт, литературовед, палиндромист.
 Крепс, Хуанита (1921—2010) — американский экономист и политик.

Другое 
 КРЕПС — российская компания на рынке сухих строительных смесей